Sâmbăta se poate referi la:

Sâmbătă, zi a săptămânii

 Localități din România
Sâmbăta - localitate din județul Bihor, reședința comunei cu același nume
Sâmbăta Nouă - localitate din județul Tulcea
Sâmbăta de Jos - localitate din județul Brașov
Sâmbăta de Sus - localitate din județul Brașov, reședința comunei cu același nume
 Mănăstirea Sâmbăta de Sus
Stațiunea Climaterică Sâmbăta - localitate din județul Brașov
Sâmbăteni, localitate în județul Arad, Transilvania, România

Râul Sâmbăta afluent al râului Olt în județul Brașov 

Toponime românești